Ива́н Алекса́ндрович Киселёв:
 Киселёв, Иван Александрович (1888—1979) — гидробиолог и альголог, доктор биологических наук, профессор.
 Киселёв, Иван Александрович (1905—1961) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Киселёв, Иван Александрович (1920—2008) — танкист, Герой Советского Союза.